GSP poate fi:

 GSP TV - o televiziune de sport din România
 Gazeta Sporturilor - ziar de știri sportive din România
 Grup Servicii Petroliere - o companie din România